Mbarara University of Science and Technology, een technische universiteit in de Oegandese stad Mbarara 
Vereniging MUST, een vereniging van studenten aan de Hogeschool Utrecht